Alis steht für:

 Alis (Vorname),  ein männlicher und weiblicher Vorname.
 Alis (Schiff), französisches Forschungsschiff
 Alis (Film), Film in dokumentarischer Form von Clare Weiskopf und Nicolás van Hemelryck, 2022 
 Autonomic Logistics Information System (ALIS), das autonome Logistik-Informationssystem einer Lockheed Martin F-35.
 Alternate lighting of surfaces (ALiS), eine von Fujitsu und Hitachi gemeinsam entwickelte Plasmabildschirmtechnik.
 Alis (Yauyos), Ort in Peru
 Distrikt Alis, Distrikt in der Provinz Yauyos, Region Lima, Peru

Siehe auch:
 Alliss

Abkürzung